Донсков — фамилия; имеет женскую форму Донскова.
 
 Донсков, Данила Дмитриевич (1738—1798) — казак Оренбургского казачьего войска.
 Донсков, Николай Александрович (род. 1955) — российский журналист, телеведущий, кинематографист, издатель.
 Донсков, Семён Иванович (1907—1972) — советский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант, командующий внутренними войсками МВД СССР.
 Донсков, Симеон Васильевич (в монашестве Михаил; род. 1943) — архиерей Русской православной церкви заграницей, архиепископ Женевский и Западно-Европейский. 

 Донскова, Ульяна Вячеславовна (род. 1992) — российская художественная  гимнастка.